Amariei ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Amariei (* 1978), rumänische Handballspielerin
 Gheorghe Amariei (* 1973), rumänischer Ringer
 Ilinca Amariei (* 2002), rumänische Tennisspielerin